Mess peut désigner :
 Un mess militaire, qui est une cantine, restaurant militaire pour officiers et sous-officiers.  La cantine réservée aux militaires du rang s'appelle lordinaire. Le mess désignait au  un plat cuisiné ou liquide (comme la bouillie ou la soupe), puis au  un groupe de personnes mangeant ensemble. Au Luxembourg, on utilise le terme de mess à la place de cantine (d'entreprise, par exemple). En Belgique, le terme est utilisé pour les cantines des administrations.
 Mess, un duo musical autrichien dont les chanteurs étaient Michael Scheikl et Elisabeth Engstler. Ce groupe a représenté l'Autriche au Concours Eurovision de la chanson 1982 avec la chanson Sonntag'' et a fini . 
 La Mess''', ruisseau du Luxembourg.
 MESS, émulateur de consoles de jeux et d'autres systèmes informatiques basé sur le logiciel MAME.
 Score de MESS, grille d'évaluation permettant d'estimer la pertinence d'une amputation suite un traumatisme sur un membre.
 The Happy Mess est un groupe musical portugais.